Ману може да се отнася за:

География 
 Ману (провинция), провинция в Перу в региона Мадре де Диос
 Ману (национален парк), национален парк Ману в Перу
 Ману (река), река в югоизточната част на Перу

 Ману (река), Трипура, река извираща от планината Трипура в Индия и преминаваща в Бангладеш
 Ману (град), Трипура, Ману е град областта Южна Трипура, Индия (избирателен район Лок Сабха)
 Ману (град), Нигерия, град в щата Сокото, северозападна Нигерия
 Моку-Ману, остров от Хавайския архипелаг, образуван от отломъци на вулкана Кайлуа

Хора 
В киноиндустрията и шоубизнеса:

 Ману Интирайми (англ. Manu Intiraymi), американски актьор, известен като Ичеб в телевизионната поредица Стар Трек: Вояджър
 Ману Нараян (англ. Manu Narayan), американск актьор и водещ вокалист на групата DARUNAM

В спорта:

 Ману Ватувей (англ. Manu Vatuvei), ръгбис от лигата на Нова Зеландия
 Ману (футболист), крило в португалския футбол
 Емануел Дейвид „Ману“ (Ману Джинобили), професионален аржентински баскетболист в клуба „Сан-Антонио Сперс“ на НАБ
 Мануел Фернандес Муниз „Ману“, испански футболен вратар
 Ману дел Морал „Ману“, испански футболен нападател е най-резултатния футболист на Хетафе в Примера Дивисион за всички времена
 Ману Самоа, националния съюзен отбор по ръгби на Самоа
 Ману (кечист), артистичното име на американския професионален кечист Афа Аноай Дж. (Афа Младши) (англ. Afa Anoa'i, Jr.)
 Джу Ману Рай, непалски футболист, нападател на клуба „Махендра Полис Клъб“ на Катманду и сборния отбор на Непал
 Уили Ману, състезател от австралийската ръгби лига

В други области:

 Ману Чао, френски певец и музикант от испански произход
 Ману Хербстейн, южноафрикански писател, автор на „Ама, история на търговията с роби в Атлантика“, носител на наградата на британските писатели за най-добра първа книга.
 Ману Тенорио, испански художник и финалист в риалити шоуто „Operación Triunfo“ на испанската телевизия
 Ману Каче, френски барабанист
 Ману Фейлдел, известен френски готвач
 Ману Люмен (1889 – 1977), немски филолог индоевропеист, син на индолога Ернст Люмен
 Ману Гревал, канадски доктор
 Ману Ларсенет (Emmanuel Larcenet), един от водещите художници на съвременните френско-белгийски комикси
 Ману Дибанго (Emmanuel Dibango N'Djoké), саксофонист от Камерун

Религия и митология 
Хиндуизъм:

 Ману (индуизъм), индуски прародител на човечеството
 Ману-смрити, или законите на Ману, важни закони в индуското общество
 Ману Недхи Чолан, легендарен тамилски владетел

Древна Месопотамия:

 Ману Велики, халдейски бог на съдбата

Други 
 МАНУ, Македонска академия на науките и изкуствата
 Ману (птица), праисторическа морска птици подобна на албатроса, живяла през ранния Олигоцен. Известна е по намерени останки в Нова Зеландия.
 Ману (тв. сериал), френски детски анимационен телевизионен сериал от 1991 година
 Ману (символ), символ на френския филм за възрастни „Baise-moi“ създадед през 2000 година
 Ману е заглавие на френска песен
 Ману често се използва като псевдоним за хора с имена Емануел(а), Мануел, Мануела и др.
 Ману (River City), символ на шотландската телевизионна драма на Би Би Си „River City“